«Бал-маскарад» () — утерянный немой венгерский фильм 1917 года режиссёра Альфреда Дизи. Один из первых фильмов в карьере Белы Лугоши. В основу фильма легла опера Джузеппе Верди «Бал-маскарад», на либретто Антонио Сомма по сюжету Эжена Скриба.

Фильм был впервые показан в театре «Урания» в Будапеште 21 октября 1917 года.

По состоянию на 2021 год фильм считается утерянным.

Сюжет 
До наших дней фильм не сохранился, по этой причине не известно насколько точно он следует сюжету оригинальной постановки. Известно, что фильм состоял их четырёх актов.

В ролях

Производство 

«Бал-маскарад» стал ещё одной адаптацией классического произведения от студии Star Film Company. На этот раз оперы Джузеппе Верди «Бал-маскарад», которая была основана на либретто Антонио Сомма по сюжету Эжена Скриба. Как и при работе над фильмом «Король жизни» (1918) того же периода,  исполнил главную роль принца Мондеро, а Лугоши взял на себя ключевую роль второго плана. В те годы студия Star Film Company часто использовала одних и тех же актёров в своих фильма, постоянных режиссёров, сценаристов и художников-постановщиков. Лугоши выступал под псевдонимом Аристид Ольт (). Этот псевдоним он использовал во всех фильмах Star Film Company. Многие фильмы для студии снимал Альфред Дизи и именно он ранее уговорил Белу Лугоши попробовать сняться в кино. В 1917 и 1918 годах Лугоши сыграл по меньшей мере в восьми венгерских немых фильмах и почти во всех них режиссёром был Дизи.

Релиз 
Предварительный показ фильма состоялся в конце октября 1917 года в кинотеатре «Урания» в Будапеште, примерно между 21 и 28 числом. Вышел в прокат 11 марта 1918 года.

На 2021 год не известно ни одной сохранившейся копии фильма.

Критика 
Критики были в восторге, в рецензиях они называли фильм «масштабным» и «великолепной звёздной постановкой». Отмечали мастерство режиссёра Альфреда Дизи. В одном из изданий Будапешта критик написал: «Аристид Ольт сыграл прекрасную, сердечную роль секретаря и своим превосходным мастерством сразу же завоевал признание зрителей». Другой критик из Ньиредьхазы помимо игры Лугоши, отметил ещё и Энни Гот, написав: «Лучшие венгерские киноактёры играют в этой грандиозной трёхактной драме, а Энни Гот и Аристид Ольт блестяще исполняют главные роли». Другой критик писал: «Развитие драмы произвело шокирующий эффект на зрителей... Серия трогательных сцен сопровождалась звуками [благодарности] зрителей и их постоянными аплодисментами».

Примечания

Литература 
 
 

Полнометражные фильмы
Фильмы Венгрии 1917 года
Чёрно-белые фильмы 1910-х годов
Немые фильмы Венгрии
Утерянные фильмы